Cavalcante, adaptação ortográfica do sobrenome Cavalcanti

Geografia 
 Cavalcante (Goiás) - município brasileiro do estado de Goiás.
 Cavalcante (Rio de Janeiro) - bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.
 Sandra Cavalcante (Campina Grande) - bairro da cidade de Campina Grande, Paraíba.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos